Localidades
 Ábdera (Espanha)
 Abdera (Trácia)

 Outros
 Abdera (gênero)

Desambiguação